Явірник — струмок  в Україні, у межах Яремчанської міської ради  Івано-Франківської області, лівий доплив Пруту  (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина струмка приблизно 4 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере  початок на полонині Явірник. Тече переважно на північний схід і у Яремче впадає у річку Прут, ліву притоку Дунаю.

Примітки 

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Яремче
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці